Тирштайн () — округ в Швейцарии. Центр округа — город Брайтенбах.

Округ входит в кантон Золотурн. Занимает площадь 102,28  км². Население 13 835 чел. Официальный код  —  1110.

Коммуны округа 
<div style="padding:1em 20px 1em 20px; color:#000000;text-align:left;">

Округа кантона Золотурн